Łomazy peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Łomazy, gmina rurale du powiat de Biała Podlaska
 Łomazy, village et chef-lieu de la gmina de même nom